Le mot Etna, du latin Aetna (même sens), désigne originellement un volcan situé en Sicile (Italie).

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (11249) Etna est un astéroïde de la ceinture principale.
 En biologie, Ozicrypta etna est une espèce d'araignées mygalomorphes, de la famille des Barychelidae.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, Etna est la déesse du volcan éponyme.

Culture et société

Alimentation 
 L'Etna est un vin italien.

Associations 
 L'Etna est une association de cinéma expérimental.

Entreprises et produits 
 La Lotus Etna est un concept car de Lotus (1984).

Jeux vidéo 
 Etna est un personnage principal de la série de jeux vidéo Disgaea, sur PlayStation 2.

Littérature 
 L'Etna est un poème latin appartenant à l'Appendix Vergiliana, longtemps attribué à Virgile.

Mythologie 
 Etna est le nom donnée à la déesse du volcan du même nom dans la mythologie grecque, mère des Paliques.

Sports 
 L'ascension de l'Etna est la dernière épreuve de certaines courses cyclistes.
 Le Tour de l'Etna est une course cycliste courue entre 1980 et 1997.

Patronyme 
 Donato Etna (1858-1938) est un général et homme politique italien.

Toponyme

États-Unis 
 Etna, une ville de la Californie ;
 Etna, une ville de la Géorgie ;
 Etna, une ville de l'Illinois ;
 Etna, une ville de l'Indiana ;
 Etna, une ville du Kentucky ;
 Etna, une ville du Maine ;
 Etna, une ville du Minnesota ;
 Etna, une ville du Missouri ;
 Etna, une ville du Nebraska ;
 Etna, une ville du Nevada ;
 Etna, une ville du New Hampshire ;
 Etna, une ville de l'État de New York ;
 Etna, une ville de l'Ohio ;
 Etna, une ville de l'Oklahoma ;
 Etna, une ville de la Pennsylvanie ;
 Etna, une ville de l'Utah ;
 Etna, une ville de l'État de Washington ;
 Etna, une ville du Wisconsin ;
 Etna, une ville du Wyoming ;

Italie 
 l'Etna, un volcan situé sur la côte Est de la Sicile. C'est le plus haut volcan actif d'Europe (), et l'un des volcans les plus actifs au monde ;

Norvège 
 l'Etna, une rivière.

Épithète spécifique